Ñuflo de Chávez kan syfta på:
 Ñuflo de Chávez (conquistador) (1518–1568), grundare av Santa Cruz i Bolivia
 Ñuflo de Chávez (provins) – en provins i departementet Santa Cruz i Bolivia